Manfred Mölgg, italijanski alpski smučar, * 3. junij 1982, Bruneck, Italija.

V karieri je zmagal trikrat (na slalomih) in osvojil tudi mali kristalni globus v tej disciplini leta 2008.

Dosežki v svetovnem pokalu

Kristalni globusi

Skupni seštevek

Zmage v svetovnem pokalu 
 3 zmage– (3 SL) 
 20 stopničk – (3 VSL, 16 SL, 1 KB)

Zunanje povezave 

 

Italijanski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Italijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018